Mustafa Bešić, bosansko-slovenski hokejist, * 12. marec 1961, Sanski Most, Una-Sana, Bosna in Hercegovina.

Bešić je za jugoslovansko reprezentanco nastopil na Olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu in štirih Svetovnih prvenstvih. Uveljavil se je pri klubu HK Acroni Jesenice, večino svoje kariere pa je igral v italijanski ligi.

Njegov nečak je hokejist Denis Kadič.

Pregled kariere

|-
| SHC Fassa
| Serie A2/Serie B1
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A2/Serie B1
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A2/Serie B1
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 85/86
|
| 25
| 37
| 45
| 82
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 86
|
| 7
| 7
| 6
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 86/87
|
| 40
| 47
| 69
| 116
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 87
|
| 7
| 7
| 14
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 87/88
|
| 45
| 41
| 74
| 115
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 88/89
|
| 48
| 45
| 83
| 128
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 89
|
| 7
| 9
| 14
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 89/90
|
| 45
| 23
| 55
| 78
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 90/91
|
| 31
| 20
| 36
| 56
|
| 10
|
| 10
| 3
| 9
| 12
|
| 2
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 91/92
|
| 13
| 7
| 10
| 17
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Serie A
| 92/93
|
| 16
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| A&O Asiago
| Alpska liga
| 92/93
|
| 30
| 14
| 47
| 61
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Serie A
| 93/94
|
| 13
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 94/95
|
| 14
| 3
| 11
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 94/95
|
| 36
| 15
| 53
| 68
|
| 26
|
| 3
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 95/96
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 95/96
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fiemme Cavalese
| Serie A2/Serie B1
| 00/01
|
| 40
| 41
| 79
| 120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bressanone
| Serie A2/Serie B1
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bressanone
| Serie A2/Serie B1
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |437
| bgcolor="#7FFF00" |328
| bgcolor="#7FFF00" |622
| bgcolor="#7FFF00" |950
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |201
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |10
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Bosansko-hercegovski hokejisti
Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti HC Fiemme Cavalese
Hokejisti HC Bressanone
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih